

Geografia 
 un nucli de Kiel
 un nucli de Marschacht
 Rønne, una ciutat de Dinamarca

Hidrografia 
 Rönne, també anomenat Seebek, un afluent de l'Alster a Slesvig-Holstein
 Rönne, petit efluent del llac Grosser Segeberger See que desemboca al Trave a Slesvig-Holstein
 Rönne, un afluent de l'Oste a Baixa Saxònia
 Rönne, un petit riu que va donar el seu nom al barri Rönneberg d'Hamburg.

Persones 
 Von Rönne, un patronimi alemany